Сильвино Гарсия Мартинес (; род. 4 июля 1944, Гавана) — кубинский шахматист, гроссмейстер (1975). Старший тренер ФИДЕ (2007).

Чемпион Кубы (1968, 1970, 1973 и 1979/1980). В составе команды Кубы участник 10-и олимпиад (1966—1974, 1978—1986). 

Лучшие результаты в международных турнирах: Сьенфуэгос (1973) — 3—4-е; Поляница-Здруй (1974) — 3—4-е; Гуинес (1976) — 2-е; Медельин (1978) — 1—2-е; Гавана (1983) — 3—5-е; Кечкемет (1983) — 4—5-е; Баямо (1984) — 3-е; Эльче (1985) — 2-е; Гавана (1985, май — июнь) — 2—5-е; Гавана (1986) — 4-е места.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Кубы